Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1974.

Setzliste 
Gemäß den Richtlinien der ATP wurden vom Veranstalter vier Paare ausgewählt, deren Rangfolge dann ausgelost wurde.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Halbfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und das Finale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 20. bis 27. Mai 1974, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 28. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1974)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1974